Il termine Ruse si può riferire a varie voci:

Geografia
 Ruse, città della Bulgaria
 Distretto di Ruse, divisione amministrativa della Bulgaria, con capoluogo Ruse
 Ruše, località e municipalità della Slovenia

Persone 
 Elena-Gabriela Ruse – tennista rumena
 Henrik Ruse – ingegnere olandese

Altro
 Ruse, nome di un fumetto fantasy edito dal 2001 al 2004.
 R.U.S.E., videogioco di strategia in tempo reale del 2010.

Pagine correlate 
 The Ruse